Топчи́й — фамилия.
 Топчий, Владимир Николаевич (род. 1954) — директор Николаевского зоопарка, заслуженный работник культуры Украины.
 Топчий, Дмитрий Гаврилович (1928—2007) — генеральный директор «Киевского радиозавода» с 1970 по 1996 год, член ЦК КПУ, Герой Социалистического Труда.
 Топчий, Константин Тимофеевич (1900—1951) — советский партийный деятель.
 Топчий, Леонид Иванович (1913—1974) — советский украинский поэт.
 Топчий, Марк Юрьевич (род. 1991) — украинский гитарист, многократный лауреат национальных и международных конкурсов.
 Топчий, Сергей Степанович (1954—2020) — российский военачальник, генерал-полковник (2012).

См. также 
 Топчиев
 Топчии